Le terme général « donnée » est utilisé dans différents domaines :
 En informatique et en statistique, un jeu de données est une collection de valeurs structurées.
 En statistique, une donnée est étudiée dans le cadre de l'analyse des données.
 En informatique, une donnée fait l'objet de traitements de données.
 Les données personnelles sont des données pouvant bénéficier d'une certaine protection dans le cadre de la protection de la vie privée ou du droit à l'image.
 Une donnée ouverte caractérise une donnée censée pouvoir être plus ou moins largement être connue et faire l'objet en conséquence d'une publication organisée (globale ou sélective).
 La notion de donnée publique caractérise une donnée devant être transparente et connue du plus grand nombre. Sa diffusion est en général du ressort des activités de puissance publique, notamment dans le cadre de la liberté d'accès aux documents administratifs.
 La gestion des données de référence renvoie à la définition et à l'usage des référentiels de données importants pour la gestion des organisations.
 Données est un traité de géométrie d'Euclide.

Voir aussi 

 
 « Le donné » (ce qui est reçu ou hérité, par opposition à ce qui est construit)